

Ballets 
 Le Papillon est un ballet de Marie Taglioni, musique de Jacques Offenbach (1860) ;
 Le Papillon est un ballet de Marius Petipa, musique de Léon Minkus (1874) ;
 Le Papillon est une danse solo de Anna Pavlova (1910) ;
 Michel Fokine, musique de Robert Schumann, sous le titre de Papillons, pour les Ballets russes de Serge de Diaghilev.

Films 
 Le Papillon est un film de Philippe Muyl avec Michel Serrault, sorti en 2002 ;
 Le Papillon est un court métrage d'animation en 2D d'Antoine Antin et Jenny Rakotomamonjy, sorti en 2003.

Livre 
 Le Papillon (Liblikas) est un roman de l'écrivain estonien Andrus Kivirähk paru en 1999.

Voir aussi